Das Kindermädchen ist der Titel von:

 Das Kindermädchen (1990), US-amerikanischer Horrorfilm
 Das Kindermädchen (2000), US-amerikanischer Thriller
 Das Kindermädchen (2012), deutscher Fernsehfilm
 Das Kindermädchen (Fernsehreihe), deutsche Fernsehreihe